Hurva kan syfta på:

 Hurva socken – en socken i Skåne
 Hurva landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län –1951
 Hurva församling – en församling i Lunds stift – 2002
 Hurva distrikt – ett distrikt i Eslövs kommun och Skåne län 2016–
 Hurva – en tätort i Eslövs kommun och kyrkby i Hurva socken